Dorian Gray pode se referir a:
 Dorian Gray (filme) - filme britânico de 2009.
 Dorian Gray Caldas - artista plástico brasileiro
 Dorian Gray (atriz) - atriz italiana

Desambiguação